Sciangai è la trascrizione nell'italiano scritto della pronuncia  riferibile a:
 Sciangai – città cinese
 Shangai – gioco da tavole di origine cinese
 Sciangai – appendiabiti realizzato da De Pas, D'Urbino, Lomazzi per Zanotta nel 1973 e premiato con il premio Compasso d'Oro nel 1979